Niinistö est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jussi Niinistö (né en 1970), homme politique finlandais
Sauli Niinistö (né en 1948), président de la République finlandaise
Ville Niinistö (né en 1976), homme politique finlandais

Toponyme 
 Niinistö, quartier de Kouvola

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Toponyme